Лос Серафинес има више значења:

 Лос Серафинес (Сан Педро Лагуниљас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Серафинес (Мекатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику